Teitel ist der Familienname folgender Personen:

 Amy Shira Teitel (* 1986), kanadisch-US-amerikanische Wissenschaftsjournalistin
 Jakob Teitel (auch Yaakov Teitel: * 1972), israelischer Attentäter
 Robert Teitel (auch Bob Teitel; * 1968), US-amerikanischer Filmproduzent